Als Wassermaus werden mehrere Nagetiere aus der Gruppe der Mäuseartigen bezeichnet, die sich an eine wasserbewohnende Lebensweise angepasst haben. Sie sind nicht näher miteinander verwandt:
 Chibcha-Wassermäuse (Chibchanomys) aus Südamerika
 Mittelamerikanische Wassermäuse (Rheomys) aus Mittelamerika
 Äthiopische Wassermäuse (Nilopegamys) aus Afrika